

Sigle 
 Economic Partnership Agreement – accordi economici di associazione tra Unione europea e paesi ACP
 Edema polmonare acuto
 Electrostatic-Protected Area – area protetta da scariche elettrostatiche
 Elemento personale aggiuntivo – uno degli elementi della retribuzione individuale, che è costituita dalla  retribuzione  base,  dagli aumenti   periodici  d'anzianità,  dall'indennità  quadri,  dall'indennità tecnico professionale, dall'elemento personale aggiuntivo (EPA) e da altri eventuali assegni di tipo continuativo ad personam a carattere aziendale e/o di merito
 Environmental Protection Agency – agenzia governativa ambientale statunitense
 European Parenting Association – federazione europea che raggruppa parte delle organizzazioni di genitori
 European Photochemistry Association – associazione che promuove lo sviluppo della fotochimica in Europa
 EPA che sta per  Eicosapentaenoic acid, in italiano acido eicosapentaenoico, un acido grasso omega-3
 'EPA Larnaca – ex società calcistica cipriota
 in Ortopedia: Estensore Proprio dell'Alluce
 EPA – Efficiency Particulate Air Filters

 Altro 
 Epa – sostantivo antico per ventre, pancia (dal latino, hepar; dal greco, hêpar'', fegato)